Panca Mukti (Bagan Sinembah), een plaats in Indonesië
Panca Mukti (Muara Telang), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing